Никола Методиев Тодев е български актьор.

Биография 
Роден е на 13 юни 1928 г. в село Девин.

Кариерата му стартира на сцената на Смолянския театър (1952-1953). По-късно отива в Пазарджишкия драматичен театър (1954-1955) и (1971-1972), където се запознава със съпругата си Златина Тодева, която също е актриса.

Продължава да играе в Асеновградския театър (1955-1956), Димитровградския драматичен театър (1956-1963), Хасковския драматичен театър (1963-1968) и Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1975-1979).

От 1974 г. е член на СБФД.

През 1987 г. е удостоен със званието „заслужил артист“.

Златина и Никола Тодеви са женени до неговата смърт през 1991 г. Заедно имат дъщеря, Гергана, която участва в „Дами канят“.

Награди и отличия 
 Орден „Кирил и Методий“ (1970).
 Заслужил артист (1987).

Театрални роли 
 „Без зестра“ – Гаврила
 „Вяра“ – Богдан
 „Прокурорът“ – Войнов
 „Океан“ – Зуб
ТВ театър
 „Пластове“ (1977) (Петър Кольовски)

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Никола Тодев в КиноПоиск
  Никола Тодев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Заслужили артисти (България)
Родени в Девин
Починали в София